Союкбулаклар () — посёлок в Караязинском административно-территориальном округе Акстафинского района Азербайджана.

Этимология 
До 1966 года поселок именовался поселком при Союкбулакском лесничестве, а позже ему было присвоено имя по названию лесничества.

История 
Согласно административному делению 1961 года посёлок Союкбулаклар входил в Муганлинский сельсовет Казахского района Азербайджанской ССР, но в конце 1960-х передан в состав Кечвеллинского сельсовета.

24 апреля 1990 года посёлок передан в состав новообразованного Акстафинского района.

В 1999 году в Азербайджане была проведена административная реформа и внутри Кечвеллинский административно-территориального округа был учрежден Кечвеллинский муниципалитет Акстафинского района. В 2004 году из состава Кечвеллинского АТО выделен новый, Караязинский, в который и вошел поселок.

География 
Союкбулаклар расположен на берегу реки Кура.

Посёлок находится в 1 км от центра муниципалитета Караязы, в 43 км от райцентра Акстафа и в 489 км от Баку. Ближайшая железнодорожная станция — Союкбулак.

Посёлок находится на высоте 242 метров над уровнем моря.

Население 
 

Население преимущественно занимается растениеводством.

Климат 

Среднегодовая температура воздуха в посёлке составляет +14,4 °C. В посёлке субтропический океанический климат.

Инфраструктура 
В поселке расположен медицинский пункт.

Примечания 

Населённые пункты Агстафинского района